Ženski odbojkaški klub "Drenova" (ŽOK "Drenova"; Drenova Rijeka; Drenova) je ženski odbojkaški klub iz Rijeke, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Drenova" se natječe u "Prvoj hrvatskoj ženskoj odbojkaškoj ligi", ligi drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene.

O klubu 
ŽOK "Drenova" je osnovan 1998. godine. Klub se uglavnom natjecao u ligama drugog stupnja hrvatskog odbojkaškog prvenstva za žene, te se također natjecao i kao hrvatski prvoligaš (5 sezona do 2015./16.).

Uspjesi 
 1. B HOL 
 drugoplasirane: 2013./14. 

 2. HOL - Zapad 
 prvakinje: 1999./2000. 
 drugoplasirane: 2003./04.

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 ŽOK "Drenova", facebook stranica 
 natjecanja.hos-cvf.hr, ŽOK DRENOVA 
 natjecanja.hos-cvf.hr, DVORANE - SD Dinko Lukarić 
 sportcom.hr, Drenova 
 sportilus.com, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB DRENOVA RIJEKA

Izvori 
 poslovna.hr, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB DRENOVA RIJEKA 
 fininfo.hr, ŽOK "DRENOVA" 
 bisnode.hr, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB "DRENOVA" RIJEKA 
 

 
 
Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Športska društva u Rijeci